Хлудовский ручей — гидроним:

 Хлудовский ручей — малая река в Сочи.
 Перовский (Хлудовский) ручей — малая река в Москве.